Příjmení Waldhauser nosí více významných osobností:

 Anton Waldhauser (1835–1913) – český malíř a ilustrátor
Antonín Waldhauser (* 1948) – český hokejista
 Jiří Waldhauser (* 1945) – český archeolog
 Konrád Waldhauser (1326–1369) – kazatel, spisovatel a církevní reformátor
 Mathilde Waldhauser (1830–1849) – německá operní pěvkyně, sopranistka